Серге́й Кузьми́н: 
 Кузьмин, Сергей Алексеевич (род. 1961) — советский прыгун в воду.
 Кузьмин, Сергей Анатольевич (род. 1967) — советский и российский футболист.
 Кузьмин, Сергей Андреевич (1927—2007) — советский и российский арабист.
 Кузьмин, Сергей Васильевич (род. 1987) — российский боксёр, чемпион Европы.
 
 Кузьмин, Сергей Владимирович (род. 1955) — советский футболист.
 Кузьмин, Сергей Евдокимович (1910—1989) — генерал-майор артиллерии, Герой Советского Союза.